Le Vulpes Vulpes japonica est un renard japonais de l'espèce Vulpes vulpes.

Liens externes 

 
 
 
 

Canidae